Шуджаэддин Абуль-Бака Баба Ильяс бин Али аль-Хорасани (; ум. 1240) — суфийский шейх, бывший идеологическим лидером восстания Бабаи (1239—1240).

Биография

Ранние годы 
Семейные предания, изложенные потомком шейха, Эльваном Челеби, сообщали, что Баба Ильяс был мюридом хорасанского суфийского шейха , духовного лидера тариката, основанного . Баба Ильяс, вероятно, был туркменом и прибыл в Анатолию из Хорасана вместе с войском хорезмшаха Джелал ад-Дина в 1230 году. О его жизни до этого времени нет никаких данных. Прибыв в Анатолию, он поселился возле Амасьи в деревне Чат. Хотя время переселения не указано, но, согласно рассказу Эльвана Челеби, сельджукский султан Алаеддин Кей-Кубад приезжал в гости к Ильясу, то есть переселение произошло не позже периода правления Алаэддина. Согласно Х. Хусамеддину, который не указывал источников, Баба Ильяс был шейхом суфийской ложи Ханика-л Месди в Амасье с 1230 года и до восстания. Но эти данные противоречат словам Эльвана Челеби.

Ибн Биби писал, что Баба Ильяс вел простой образ жизни, работая пастухом без оплаты. С помощью амулетов он исцелял больных и примирял ссорящихся супругов, чем заслужил авторитет у простых людей. По словам историка  «Баба Ильяс ещё не потерял свою идентичность шамана». Баба Ильяс собрал мюридов и построил завию, в которой их обучал. Он пытался донести суфизм до неграмотных туркмен, лишь недавно принявшим ислам и ещё сохранявшим старые верования. Вероятно, на его идеи повлияли и исмаилиты. В представлении учеников Баба Ильяс был кем-то вроде Махди, который спасет туркмен от угнетения сельджуков.

После смерти в 1237 году Кей-Кубада, на трон был возведён его сын, Гияседдин Кей-Хосров II, который вёл «непотребную жизнь», и подозревался в том, что вступил на трон, отравив отца. Баба Ильяс обличал султана, объявляя его порочным пьяницей, забывшем о Боге, и утверждая, что послан Аллахом для борьбы с несправедливостью. Мюрид Ильяса, Исхак, который сам был из Кеферсуда и из семьи иммигрантова, был им отправлен для пропаганды в Юго-Восточную Анатолию, где было много крестьян-немусульман. По поручению Баба Ильяса там Исхак объединил вокруг себя мюридов, которые, в свою очередь распространяли его идеи. По словам Эльвана Челеби, на Баба Ильяса недобросовестные люди возвели клевету и продажный кади Кёре принял решение не в пользу Ильяса. Это подтолкнуло Ильяса восстать против султана. Так Эльван Челеби пытался оправдать своего предка за участие в восстании. Согласно А. Оджаку, то, что Ильяс отправил Исхака агитировать среди крестьян в Кеферсуд, подтверждает верность официальной версии — Ильяс принял участие в восстании не случайно.

Восстание 

Баба Ильяс назначил день выступления. Ибн Биби писал, что Баба Расуль (Ильяс) обращался к хорезмийцам, призывая присоединиться к восстанию. На призывы лидера откликнулись многие крестьяне и кочевники. Туркмены тайно готовили восстание два года. Они начали продавать овец и покупать лошадей и оружие («продали своих ослов, и своих волов и своих овец, и купили лошадей, и сели на них»). В 1240 году Исхак возглавил восстание, которое готовил вместе с учителем. Мятежникам удалось в первые дни восстания захватить Юго-Восточную и Центральную Анатолию, но у Амасьи их ждало первое поражение. Кей-Хосров послал на подавление восстания своего атабека, Хаджи Мубаризэддина Армаганшаха, который осадил Амасью. Баба Ильяс ждал Исхака в своей деревне, но, когда началось восстание, он был застигнут врасплох правительственным отрядом. Видимо, за его действиями наблюдали, его связь с восставшими и планы были раскрыты и к его дому в селе Чат отправили солдат. Ильяс смог сбежать и укрыться в замке Амасьи. Ожидая в Амасье Баба Исхака, Баба Ильяс, по словам Симона де Сент-Квентина, призывал своих последователей сражаться без страха, уверяя, что их защищает бог. Но после смерти восьми человек другие были очень обеспокоены и опечалены и спросили его: «Почему ты обманул нас и других?» На что Баба Ильяс ответил: «Завтра я поговорю с Богом в присутствии всех вас и спрошу, почему с нами случилось это несчастье». Силы восставших Симон де Сент-Квентин оценивал как 3000 человек, по всей видимости называя лишь число учеников. Армаганшах прибыл в Амасью раньше войска Баба Исхака.

Смерть 
По словам Ибн-Биби, Армаганшах занял город, арестовал Баба Ильяса и казнил его, повесив его на крепостной стене. По другой версии предводителя окружили и захватили в плен «франки», поскольку сельджукские воины медлили. Бар-Эбрей писал, что во время боя «устроили засаду этому старику ПАПА (БАБА?), Поймали его и задушили. И когда Исаак, его ученик и члены его отряда, пошли и не смогли его найти, они распространили сообщение, что „он пошел, чтобы привести ангелов на помощь“».

Симон де Сент Квентин писал, что Баба Ильяс (Расуль) был ранен в спину и спрятался в тайном месте, чтобы его последователи не видели его мертвым, и они решили, что он, действительно, отправился призывать на помощь ангелов. Нет ясности, почему он был ранен в спину . Ю. Аверьянов предполагал, что, возможно, предводителя поразил предатель среди сторонников, или же, что он сам бежал. Х. Хюсам ад-Дин в «Истории Амасьи» сообщал, что после казни Баба Расуля разрубили на куски, а ночью его сторонники тайно собрали останки и захоронили в 10 км к югу от Амасьи, в деревне Чат. При этом Х. Хюсам ад-Дин полагал, что Баба Расуль и Баба Ильяс — разные личности. Он утверждал, что Баба Ильяс был помилован и жил в деревне Чат до 1259 года. Семья с фамилией Пирогуллары (сыновья святого) считает себя потомками Баба Ильяса.

Личность 
Согласно современникам событий, мусульманину Ибн Биби и христианину Бар-Эбрею, а также более поздним историкам аль-Джанаби и Мюнеджимбаши, Баба Ильяс (Баба Расул) занимался колдовством. Бар-Эбрей писал, что Баба Ильяс отвергал Мухаммеда, считая истинным пророком лишь себя. По мнению Ю. Аверьянова, Баба Ильяс гипнотически воздействовал на толпу, даже на своих врагов. (Бар-Эбрей писал, что христианские воины при его появлении крестились). Даже солдаты-сельджуки находились под влиянием слухов о Баба Ильясе. Согласно , взятые в плен Баба-Ильяс и его ученик Исхак настолько покорили султана, что Джелаладдин Руми был огорчен. Возможно, у Ильяса были видения. Его личность была окружена легендами уже в XIII веке, возможно, даже при жизни, поскольку современник, Симон де Сент-Квентин, записал их через несколько лет после восстания. Симон передал легенду, что Баба Расуль встретился в лесу с ангелом в образе крестьянина, который попросил его освободить ребёнка, похищенного волком. После того, как Баба Расуль спас ребёнка, убив зверя, ангел пообещал Баба Расулю сделать его султаном. Ильяс сам, скорее всего, верил в свою божественную миссию. Легенды о Баба Ильясе передавались из поколения в поколение и сохранились в произведении XV века «Салтук-наме». Баба Ильяса его последователи отождествляли с Хызыром.

Хотя восстание, в ходе которого многие туркменские дервиши Вефайи, Есеви, Каландари и Хайдари собрались вокруг Бабы Ильяса, было подавлено, это ещё более сплотило выживших. Личность Баба Ильяса постепенно стала центром нового синкретического религиозно-мистического движения. Названное бабаилик (по имени Баба Ильяса), оно распространялось в Центральной и Западной Анатолии его сыном Мухлисом и другими учениками. Это движение, в свою очередь, породило движение дервишей абдалан-и Рум и бекташи в период становления Османской империи, и самое главное, оно положило начало формированию групп, называемых Кызылбаши или Рафизи.

Семья Баба Ильяса 
Согласно Эльвану Челеби, у Ильяса было 5 сыновей — Омар, Яхья, Махмуд, Халис и Мухлис. Х. Хусамеддин в «Истории Амасьи» называл лишь троих сыновей Баба Ильяса: Шамс ад-Дин Махмуд Тургай, Фахр ад-Дин Али, Мухлис-паша. Потомками Баба Ильяса были Ашик Паша и Ашик-паша-заде. Последний утверждал, что Баба Ильяс был учеником Сейида Абу-ль-Вафа. Возможно, он передавал семейные предания, поскольку Абу-ль-Вафа умер в 1107 году и не мог быть учителем Баба Ильяса. Кроме того, Ашик-паша-заде и Нешри (историк XV века) писали, что последователем Баба Ильяса был суфийский шейх Гейикли Баба, прибывший к Орхану Гази в Бурсу. Последователем Баба Ильяса был и Нуре Суфи, ренегат-армянин, предок Караманидов.

Примечания

Литература 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

Предводители восстаний XIII века
Суфии XIII века
Казнённые в XIII веке